Тбілі́ський прову́лок — назва провулків у населених пунктах країн колишнього СРСР, на честь міста Тбілісі.

Тбіліський провулок — провулок у Києві.
 Тбіліський провулок — провулок у Харкові.

Провулки